Cuori di vetro – album del 2001 di Ron
Cuori di vetro (Not Easily Broken) – film del 2009 diretto da Bill Duke